Чемпионат мира по трековым велогонкам 2005 года проходил в Лос-Анджелесе с 24 марта по 27 марта 2005 года под эгидой UCI. Было разыграно 15 комплектов наград: 9 у мужчин и 6 у женщин. Соревнования проходили на велодроме ADT Event Center (Карсон).

Призёры

Медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты соревнований на сайте Tissot Timing
 Официальный сайт UCI

2005
2005 год в велоспорте
Март 2005 года
Международные спортивные соревнования в Лос-Анджелесе
Чемпионаты мира в США
2005 год в Калифорнии